Irbit (stad), een stad in de Russische oblast Sverdlovsk
 Irbit (rivier), een rivier in de Russische oblast Sverdlovsk